Rydqvist ist der Familienname folgender Personen:

 Johan Erik Rydqvist (1800–1877), schwedischer Sprachwissenschaftler
 Maria Rydqvist (* 1983), schwedische Skilangläuferin